Kangek kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Kap Walløe, udde, Kujalleq, 
 Kap Steen Bille, udde, Kujalleq, 
 Kap Møsting, udde, Sermersooq, 
 Kap Moltke, udde, Sermersooq, 
 Kap Discord, udde, Kujalleq, 
 Kap Cort Adelaer, udde, Kujalleq, 

Robotskapade Grönlandförgreningar